Pietro Marcello – regista italiano
 Pietro Marcello – vescovo e umanista italiano